Ми-бемоль минор (es-moll) — минорная тональность с тоникой ми-бемоль, имеет шесть бемолей при ключе. Энгармонически равна ре-диез минору.

Некоторые произведения в этой тональности 
 Алькан — Симфония для фортепиано соло — IV.Finale. Presto («Бегство в ад») op.39-7 из цикла «12 этюдов во всех минорных тональностях», прелюдия op.31-22 «Годовщина», Транскрипция оратории Генделя «Мессия» для педальера op.66-12, эскизы op.63-12 «Баркароллетта» и op.63-34 «Я ненавижу непосвященную чернь и держу себя вдали от неё», этюд ми-бемоль минор op.15-3 «Смерть» из «3 пьес в патетическом духе»;
 Чайковский — Струнный квартет № 3;
 Лист — «Венгерский марш»;
 Равель — «Ночной Гаспар»: «Виселица»;
 Рахманинов — «Элегия» соч. 3 № 1, этюд-картина op.33 № 6 «Метель», этюд-картина op.39 № 5;
 Мясковский — Симфония № 6;
 Прокофьев — Симфония № 6;
 Шопен — Полонез ми-бемоль минор op.26-2, Мазурка op.6-4, Соната № 2 си-бемоль минор op.35 — II. Scherzo: Vivo, Прелюдия № 27 ми-бемоль минор «Трель дьявола» op.posth;
 Шостакович — Струнный квартет № 15 (последний);
  Хачатурян – Токката для фортепиано;
 Овчинников — Симфония № 1, 2;
 Дэйв Брубек (англ. Dave Brubeck) - "Take Five" (букв. "Возьми перерыв").

Тональности
Минор